Шалонда Мошиа Энис (; родилась 3 декабря 1974 года в Селесте, штат Техас, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступавшая в женской национальной баскетбольной ассоциации. Была выбрана на драфте ВНБА 1999 года во втором раунде под общим тринадцатым номером командой «Вашингтон Мистикс». Играла на позиции тяжёлого форварда и центровой.

Ранние годы 
Шалонда Энис родилась 3 декабря 1974 года в городе Селеста (штат Техас), училась там же в одноимённой средней школе, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Профайл на сайте justsportsstats.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Сиэтл Рейн»
Игроки «Вашингтон Мистикс»
Игроки «Шарлотт Стинг»